Urozean bezeichnet verschiedene Ozeane der frühen Erdgeschichte, darunter:

 den ersten Ozean im Hadaikum
 Mirovia
 Panthalassa
 Tethys (Ozean)
 sowie das Urmeer in alten Schöpfungsmythen.

siehe auch
 Milchozean